Sezon 2010/2011 Football League Championship (od nazwy sponsora tytularnego nazywanej również Npower Football League Championship) – siódmy sezon angielskiej drugiej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą Championship. Mecz otwarcia został rozegrany 6 sierpnia 2010 roku między drużynami Norwich City i Watford. Mistrzem ligi zostali , którzy awansowali do Premier League po 15 latach przerwy.

Omówienie sezonu

Zmiana sponsora 
W sezonie 2010/2011 wprowadzono zmiany przepisów dotyczących organizacji i finansowania klubów piłkarskich, a także podpisano umowę z nowym sponsorem tytularnym ligi. Po wypełnieniu kontraktu z Coca-Colą jej funkcje przejął brytyjski koncern energetyczny Npower. Npower został również sponsorem nagród indywidualnych „Gracz miesiąca” i „Menedżer miesiąca”. Coca-Cola podpisała trzyletni kontrakt jako nowy oficjalny partner ligi.

Zmiany regulaminowe 
Kluby zostały ograniczone do posiadania w składzie maksymalnie 25 zawodników powyżej 21. roku życia, z których przynajmniej 10 powinno być wychowanych w lindze angielskiej (grać w lidze przez co najmniej 3 lata przed ukończeniem 21. roku życia). Bez ograniczeń w stosunku do zawodników poniżej 21 roku życia.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

Swansea City wygrało w dwumeczu 3-1.

Reading wygrało w dwumeczu 3-0.

Finał 

Swansea City awansowało do Premier League.

Wyniki meczów 
Terminy meczów Championship zostały ogłoszone 17 czerwca 2010. Rozpoczęcie sezonu miało miejsce 6 sierpnia 2010, a zakończenie – 7 maja 2011.

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy 
 Stan na .

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek:
 Średnia liczba bramek na mecz:
 Pierwszy gol sezonu:
 Pierwszy rzut karny sezonu:
 Pierwszy gol samobójczy sezonu:
 Najszybciej strzelona bramka:
 Najszybciej strzelona bramka po wprowadzeniu na boisko:
 Najpóźniej strzelona bramka:
 Najpóźniej strzelona bramka dająca zwycięstwo:
 Największa różnica bramek w meczu:
 Drużyna z największą liczbą bramek:
 Drużyna z najmniejszą liczbą bramek:
 Drużyna z największą liczbą straconych bramek:
 Drużyna z najmniejszą liczbą straconych bramek:
 Najwięcej goli w jednej połowie:
 Najwięcej goli w jednej połowie strzelonych przez jeden zespół:
 Najwięcej goli strzelonych przez zespół pokonany:
 Zawodnik z największą liczbą goli strzelonych w meczu:
 Strzelonych bramek samobójczych:
 Najstarszy zdobywca bramki:
 Najmłodszy zdobywca bramki:

Statystyki kar indywidualnych 
 Całkowita liczba żółtych kartek:
 Średnia liczba żółtych kartek na mecz:
 Całkowita liczba czerwonych kartek:
 Średnia liczba czerwonych kartek na
 Pierwsza żółta kartka sezonu:
 Pierwsza czerwona kartka sezonu:
 Najszybciej ukarany kartką w trakcie meczu:
 Najszybciej ukarany kartą po wprowadzeniu na boisko:
 Najpóźniej ukarany kartką w trakcie meczu:
 Drużyna z największą liczbą żółtych kartek:
 Zawodnik z największą liczbą żółtych kartek:
 Najwięcej żółtych kartek w meczu:
 Drużyna z największą liczbą czerwonych kartek:
 Zawodnik z największą liczbą czerwonych kartek:
 Najwięcej czerwonych kartek w meczu:
 Najwięcej fauli:

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii